est le titre anglais des œuvres suivantes :
Le Double Indice, nouvelle policière d'Agatha Christie, mettant en scène le détective belge Hercule Poirot, initialement publiée en revue, au Royaume-Uni, le , dans le  de l'hebdomadaire , et reprise dans les recueils suivants :
en France, en 1971, dans le volume composite Allô, Hercule Poirot ;
au Royaume-Uni, en 1974, dans le volume  ;
aux États-Unis, en 1974, dans le volume  (dont la composition diffère sensiblement de celle du recueil britannique) ;
Un indice de trop, téléfilm britannique, initialement diffusé le , dans le cadre de la série Hercule Poirot, dont il constitue de  ( de la saison 3).